O Futebol Clube Derby é um clube multidesportivo da ilha do São Vicente de Cabo Verde. O Derby é a primeira filial do clube português Futebol Clube do Porto em África; o Derby é a única filial do FC Porto em Cabo Verde.

História
O clube foi fundado em 1929. É o terceiro mais antigo clube na ilha.

FC Derby venceu o primeiro título insular em 1937 ou 1938, e o primeiro título nacional em 1976. O clube possui o segundo maior número de títulos nacionais (dez) títulos com Académica do Mindelo.

O clube comemorou o 10º aniversário em 1939, 25º aniversário em 1954 e 50º aniversário em 1979.

Uniformes antigos
As cores do equipamento principal são o azul e branco; o equipamento alternativo atual é preto e branco.

Títulos 
 Títulos de nacional:
 Campeonato National de Cabo Verde: 3
1983/84, 1999/2000, 2004/05
 Títulos insular:
 Liga Insular de São Vicente: 9
1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1999/00, 2000/01, 2004/05, 2007/08, 2013/14
 Taça de São Vicente: 3
2003/04, 2004/05, 2006/07
 Super Taça de São Vicente: 2
2004/05, 2016/17
 Torneio de Abertura/Taça de Associação: 1
2000/01, 2010/11

Futebol

Palmarés

Jogo africano 
{| class="wikitable" style="text-align: left; font-size:95%"
 |- bgcolor="#ccccff"
! Ano
! Competição
! Rodado
! Clube
! Casa
! Visitador
 |-
 |2000-01
 |CAF Champions League 2001
 |Preliminário
 |Real Banjul
 |1-0 (agg.)
 |
 |-
 |}

 Classificações 
 Nacionais (fase grupo)

 Regionais 

EstadísticasMelhor posição: Fase preliminário (continental)Melhor gols totais na temporada: 23 (temporada regular), 32 (total)Melhor pontos totais na temporada: 15 (nacional)Pontos totais:''' 82 (nacional)

Jogador antigo yata 
 Colega (em 2000)
 Ica (em 2000)
 Tubola (jogador internacional em 2006)
 Sócrates Oliveira Fonseca
 Ryan Mendes

Presidentes
Augusto Vasconcelo Lopes (em 2012)
 Carlos Alberto Lopes (desde 2012)

Treinadores
Alberto Gomes and Antônio Dias (Ika)
Tchida (em 2012)
 Almara

Ligações externas 
 Torneios Continentais de FC Derby

Liga Insular de São Vicente
Mindelo (Cabo Verde)
Clubes de futebol de Cabo Verde
Clubes de futebol fundados em 1929